Miré :
 Miré, ancienne commune d'Indre-et-Loire
 Miré, commune de Maine-et-Loire

Voir aussi 
 Ballan-Miré